Sele (Ravne na Koroškem), plaats in Slovenië
 Sele (rivier) (Silaros), rivier in Zuid-Italië.
 Sele (Slovenj Gradec), plaats in Slovenië
 Sele (Šentjur), plaats in Slovenië
 -sel, toponiem